Strömsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Strömsjön, Blekinge, sjö i Ronneby kommun,  (10,2 ha)
Strömsjön, Uppland, sjö i Österåkers kommun,  (8,12 ha)
Lill-Strömsjön, sjö i Vindelns kommun,  (11,2 ha)
Stor-Strömsjön, sjö i Vindelns kommun,  (3,31 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn